Дивізія А 1968—1969 — 51-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте здобув УТА (Арад).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку кубків 1969—1970 як переможець Кубку Румунії 1968—1969.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1968—1969
Румунія
Румунія
1968 у румунському спорті
1969 у румунському спорті